Томас Айрес (Thomas Ayres, 1816 —1858 ) — американський художник. 
 Вілярино-де-лос-Айрес (Villarino de los Aires) — муніципалітет в Іспанії , у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон

Див. також
 Буенос-Айрес (значення)